Maravilhensi – abitanti di Maravilha (Alagoas)
Maravilhensi – abitanti di Maravilha (Santa Catarina)
Maravilhensi – abitanti di Maravilhas